Martin Frýdek – (ur. 1969), czeski piłkarz
 Martin Frýdek – (ur. 1992), czeski piłkarz